Ово је некомплетни и полуажурирани списак светске производње. (Подебљан број је за земље које производе комодитет.)

Биљке 
 Водене биљке: 16.095.775 тона (2005)
 Плута: 200.000 тона (2015)

Житарице

Поврће

Воће

Зачини

Животиње 
 Риболов: 182.852.800 тона (2012)

Домаће

Влакна

Хемијски елементи 

Напомена: За већину података за које стоји 2015. година дата је веома прецизна процена за ту годину а подаци су из документа https://web.archive.org/web/20160207121505/https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf.Такође су коришћени извори https://www.mmta.co.uk/metals, https://web.archive.org/web/20161226060011/http://www.nucleonica.net/polonium210.aspx итд., поред извора у чланцима Википедије на енглеском језику за поједине елементе.

Остало 
 Цемент: 4.180.000.000 тона (2014)
 Моторна возила: 90.780.583 (2015)

Напомене

Референце 
 Референца за све податке: FAO Stat 

Спискови
Макроекономија
Производња и обрада